Finalen av Copa Libertadores 1963 spelade för att kora en vinnare i tävlingen. Det var den fjärde finalen av Sydamerikas största klubblagsturnering. Matcherna spelades mellan de regerande mästarna Santos och Boca Juniors som gjorde sin första final i turneringen.

Tidigare finaler

Finalen

Första matchen

Andra matchen

Externa länkar
Copa Libertadores 1963 på rsssf.com

Sport i Rio de Janeiro
Sport i Buenos Aires
1963 i Brasilien
Santos FC
CA Boca Juniors